Aleje:
 aleja gen. Władysława Andersa w Krakowie

Place:
 plac Władysława Andersa w Poznaniu

Ulice:
 ulica gen. Władysława Andersa  w Warszawie
 ulica gen. Władysława Andersa w Białymstoku
 ulica gen. Władysława Andersa w Gliwicach
 ulica gen. Władysława Andersa w Lublinie
 ulica gen. Władysława Andersa w Stargardzie
 ulica gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach
 ulica gen. Władysława Andersa w Toruniu
 ulica gen. Władysława Andersa w Wałbrzychu

Andersa